

Нейково () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Каварна.
 Нейково () — село в Слівенській області. Входить до складу общини Котел.